Isinda steht für:

antike Städte in Kleinasien:
 Isinda (Pisidien)
 Isinda (Lykien)
 Isinda (Ionien)

Bistümer:
 Titularbistum Isinda